Nattmálahnjúkur kan syfta på följande platser:

Island 

 Náttmálahnúkur (bergstopp i Island, Austurland, lat 65,62, long -14,62), 
 Náttmálahnjúkur (bergstopp i Island), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar